Joseph Bottum (écrivain), écrivain et journaliste
 Joseph H. Bottum, homme politique
 , juriste